Серрано (, букв. «горец») — испанская фамилия.

Известные носители:
 Серрано, Альфонсо (1921—2015) — мексиканский яхтсмен.
 Серрано, Аманда (род. 1988) — пуэрто-риканская женщина-боксёр.
 Серрано, Андрес (род. 1950) — американский фотограф.
 Серрано, Армандо (род. 1972) — колумбийский пловец.
 Серрано, Виктор (род. 1949) — пуэрто-риканский легкоатлет.
 Серрано, Жозеп (род. 1975) — андоррский футболист.
 Серрано, Ева (род. 1978) — французская гимнастка.
 Серрано, Икер (род. 1984) — испанский гандболист.
 Серрано, Ионе (род. 1979) — испанская синхронистка.
 Серрано, Ирма (1933—2023) — мексиканская актриса.
 Серрано, Мариано (род. 1941) — мексиканский боксер. 
 Серрано, Мелани (род. 1989) — испанская футболистка.
 Серрано, Мигель (1917—2009) — чилийский дипломат, визионер и национал-социалист, основатель эзотерического гитлеризма.
 Серрано, Нестор (род. 1955) — американский актёр кино и телевидения.
 Серрано, Нико (род. 2003) — испанский футболист, нападающий.
 Серрано, Педро (1931—2017) — пуэрто-риканский тяжелоатлет.
 Серрано, Умберто (1942—2013) — аргентинский актёр кино, театра и телевидения испанского происхождения.
 Серрано, Федерико (род. 1944) — мексиканский конник. 
 Серрано, Франсиско (1810—1885) — испанский военный и государственный деятель, маршал, премьер-министр Испании.
 Серрано, Франциск (1695—1748) — святой Римско-Католической Церкви, монах из монашеского ордена доминиканцев.
 Серрано, Фреди (род. 1979) — колумбийский борец и боец смешанных единоборств.
 Серрано, Хавьер (род. 2003) — испанский футболист, полузащитник.
 Серрано, Хуан Рене (род. 1984) — мексиканский стрелок из лука. 
 Серрано, Эмилио (1850—1939) — испанский композитор.
 Серрано и Домингес, Франсиско (1810—1885) — испанский военный и государственный деятель.

Другие значения 
 Серрано — индейский народ в Калифорнии.
 Серрано — язык народа серрано.
  — разновидность перца чили.